Пурбус (Пурбюс; Pourbus) — нидерландские художники 16-17 веков.

 Пурбус, Петер (1523—1584)
 

Художественные династии